Rossig ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Rossig (1903–1979), deutscher Architekt und Maler
 Rüdiger Rossig (* 1967), deutscher Journalist
 Wolfram E. Rossig (* 1943), deutscher Wirtschaftsingenieur

Siehe auch: 

 Rosse (Paarungsverhalten), Paarungsbereitschaft der Stute